Ben Johnson sau Benjamin Johnson s-ar putea referi la unul din următorii:

 Ben Jonson (1572 – 1637), poet și dramaturg englez
 Ben Johnson (sprinter) (n. 1961)
 Ben Johnson (politician) (1858 – 1950)
 Ben Johnson (actor) (1918 – 1996)
 Ben Johnson (artist) (1902 – 1967)
 Ben Johnson (baseball) (n. 1981)
 Ben Johnson (fotbalist) (n. 1981), fotbalist de fotbal australian
 Benjamin Anthony Johnson (n. 2000), fotbalist de la West Ham United
 Ben Johnson (cricketer) (n. 1973), jucător de cricket din Australia
 Benjamin Johnson (circa 1665 – 1742), actor englez
 Benjamin F. Johnson (1818 – 1905), pionier american al Vestului Sălbatic